FROM.UZ (раннее Fromuz) – прогрессив рок-группа из Узбекистана, образованная в 2004 году гитаристом Виталием Попеловым и бас-гитаристом Андреем Мара-Новиком.  Стиль группы представляет собой прогрессивный рок с большим влиянием фьюжн. Название группы взято из одной из самых первых песен и означает «из Узбекистана». Композиции в основном инструментальные. FROM.UZ наиболее известные представители прогрессивного рока в Центральной Азии.

История 
История группы началась весной 2004 года, когда известный в Узбекистане сессионный гитарист Виталий Попелов и его приятель бас-гитарист Андрей Мара-Новик решили образовать коллектив, который будет играть прогрессивный рок. Затем в состав были приглашены барабанщик Владимир Бадыров, известный по сессионной работе со звездами Узбекской эстрады (Севара Назархан и другие) и Альберт Халмурзаев – актёр, режиссёр и композитор, который занял место клавишника.

Первым серьёзным проектом группы FROM.UZ было пластическое шоу с музыкой в стиле прогрессивный рок, которое называлось «Содом и Гоморра XXI» и было поставлено в Молодёжном Театре Узбекистана в 2004. Впоследствии в сопровождении группы FROM.UZ, этот спектакль был также показан в 2006 году на Международном Театральном фестивале им. А. П. Чехова (Москва) и в 2008 году на фестивале «Встречи в России» (Санкт-Петербург). Также музыканты в  FROM.UZ приняли участие в серии концертов сольного проекта Владимира Бадырова Greeting From Nostradamus.

В 2005 году состоялся первый сольный концерт FROM.UZ, который прошёл в зале Молодёжного Театра Узбекистана. Также в этом же году группа приняла участие в фестивале «Астана Блюз 2005» (Казахстан). В 2006 году после серии сольных концертов группе присуждается награда «Crystal Awards 2006» от Snobs Collection, в номинации «Проект Года» в Узбекистане. Также в августе 2006 года FROM.UZ подписывают контракт с американским лейблом 10T Records.
2007 год стал знаковым для FROM.UZ. В феврале 2007 выходит дебютный live альбом группы, названный Audio Diplomacy (CD+DVD), материал которого представляет собой концерт в Молодёжном Театре Узбекистана и издавался ранее в Узбекистане под названием Playing the Imitation. Альбом состоит из 8 треков (DVD кроме того включает ещё 2 бонус трека). Кроме этого группа успешно выступила  на крупном фестивале Baja prog (Мексика). Участниками фестиваля также были Джордан Рудесс (Dream Theater), Focus, Ritual и другие. Летом 2007  FROM.UZ выступили на фестивале Летние Ночи (Чимкент, Казахстан).

Следующий альбом группы FROM.UZ под названием Overlook  выходит в феврале 2008. Он включает в себя 5 композиций, общим звучанием около 70 минут. Overlook был записан в Ташкенте на IOSIS Studio, а смикширован в Charleston Sound (США).
После выхода второго альбома Владимир Бадыров и Андрей Мара-Новик уезжают из Узбекистана и покидают группу. На их место были приглашены Сурат Касымов (бас) и Али Измайлов (ударные). Также был приглашен пятый участник – клавишник Игорь Элизов. Новые участники идеально вписались в состав FROM.UZ, и группа приступила к работе над новым материалом. Этим материалом стал новый проект, названный Седьмая История. Музыка группы стала более мощной, появились элементы прогрессивного  метала.  Ещё одно нововведение – вокал на некоторых композициях.

В поддержку нового проекта FROM.UZ  дают серию концертов  на сцене Молодёжного Театра Узбекистане в сентябре 2008 и марте 2009. Тогда же и было решено записать весь материал студийно. После записи группу покидает Сурат Касымов, а Альберт Халмурзаев переключается на бас гитару.
В феврале 2010 года на 10T records выходит третий альбом FROM.UZ, озаглавленный Seventh Story. Позднее в октябре выходит DVD группы под названием Inside Seventh Story, который представляет собой концерт Seventh Story  в Молодёжном Театре Узбекистана.

В сентябре 2010 года Али Измайлов покидает FROM.UZ и теперь основной состав группы состоит из трех человек, а для живых выступлений приглашается сессионный барабанщик.

Концерты 
Наряду с участием в различных фестивалях зарубежных и локальных (IOSIS Fest), группа FROM.UZ регулярно дает большие соло концерты, которые представляют собой концептуальные шоу  с использованием театральных элементов.  Кроме Seventh Story  известны  такие проекты  как Anthology (антология творчества FROM.UZ ) и Quartus Artifactus в театре Ильхом.

Кавер версии 
За период своего существования группа FROM.UZ сыграла большое количество каверов.  Студийно из них записано два.
В 2009 году 10T records выпускает альбом Undercover, в который входят кавер версии исполненные группами этого лейбла. Первый трек этого диска композиция King Crimson - Starless and Bible Black исполненная FROM.UZ.
Также на IOSIS Studio летом 2010 была записана кавер версия на композицию Джеффа Бека  - Brush with the Blues

Состав 

Текущий состав
 Виталий Попелов – гитары, вокал
 Альберт Халмурзаев – бас гитара, семплинг
 Игорь Элизов – клавишные, семплинг, вокал

Бывшие участники
 Андрей Мара-Новик – бас (2004-2008)
 Владимир Бадыров – ударные (2004-2008)
 Сурат Касымов  - бас (2008-2009)
 Али Измайлов – ударные (2008-2010)
 Евгений Попелов – клавишные (сессионно в 2007)

Дискография 

Альбомы
 Audio diplomacy (2007)
 Overlook (2008)
 Seventh Story (2009)
 Quartus Artifactus (2011) 
 The Asymmetric Rules (2022)

Видео
 Playing the Imitation (2007)
 Inside Seventh Story (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы FROM.UZ 
 Страница группы на сайте 10T Records
 Видео группы FROM.UZ на YouTube

См. также 

 Арт-рок
 :Категория:Прогрессивный рок
 :Категория:Группы прогрессивного рока СССР и постсоветского пространства

Рок-группы Узбекистана
Прогрессивный рок
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Группы арт-рока